Gai Curci Peduceà, pretor el 50 aC.
 Gai Curci (amic de Ciceró), amic de Ciceró.